Pokój kaliski – traktat pokojowy polsko-krzyżacki
 Traktat kaliski (1813) – traktat sojuszu prusko-rosyjskiego